Never Ever (canção de Ayumi Hamasaki)
Never Ever (canção de Ciara)
Até Nunca (2016), filme franco-português distribuído internacionalmente como Never Ever

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema